Михнёвское сельское поселение  — муниципальное образование в Болховском районе Орловской области России. 

Создано в 2004 году в границах одноимённого сельсовета.

Административный центр — посёлок Щербовский.

География 
Расположено в северной части района, к северу от города Болхова.

Население

Населённые пункты 
В сельское поселение входят 21 населённый пункт:

Известные жители 
 Михаил Георгиевич Новосельцев (1921—2003) — уроженец деревни Михнева; Герой Советского Союза (1943), генерал-майор (1972).

Примечания 

Муниципальные образования Болховского района
Сельские поселения Орловской области